SCR, Selective Catalytic Reduction een nabehandeling van rookgassen met behulp van een katalysator
 SCR, seychelse roepie munteenheid gebruikt op de Seychellen
 SCR, Silicon controlled rectifier. Zie thyristor
 .scr, Een bestandsextensie onder MS-DOS gebruikt voor Sinclair ZX Spectrum pc's zie ook: andere extensies
 .scr, Een bestandsextensie onder Windows gebruikt voor schermbeveiligingen 
 VV SCR, een voetbalclub uit Rijswijk (Gld.)